Godzisław – staropolskie imię męskie
 Godzisław – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gm. Grzmiąca